Bieger ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bieger (* 1959), mehrfache Deutsche Kunstturnmeisterin, deutsch-amerikanische Turntrainerin
 Jana Bieger (* 1989), deutsch-amerikanische Turnerin, Tochter von Andrea Bieger und Jürgen von Brümmer
 Laura Bieger (* 1971), deutsche Profi-Triathletin und Ironman-Siegerin (2001)
 Lukas Bieger (* 1996), deutscher Unihockeyspieler
 Marcel Bieger (1954–2020), deutscher Übersetzer
 Thomas Bieger (* 1961), Schweizer Betriebswirtschafter
 Wilhelm Bieger (1886–1947), deutscher Forstmeister

Siehe auch:
 Biegen
 Biegung
 Schienenbieger
 Pieger